XXI – ventuno nel sistema di numerazione romano
 XXI – rivista francese
 XXI – album dei Rammstein del 2015